O Campeonato Paraibano de Futebol de 1954 foi a 44ª edição do campeonato estadual de futebol. Foi organizado e dirigido pela Federação Paraibana de Futebol. Contou com a participação de 7 times, o Botafogo Futebol Clube, de João Pessoa, sagrou-se campeão, conquistando o seu décimo título estadual e se tornou o primeiro time a conquistar dez títulos estaduais na Paraíba.

Participantes
O campeonato estadual de 1954 contou com 7 participantes, foram eles:

Vencedor

Ver também 

 História do futebol da Paraíba

1954
Futebol de 1954 no Brasil